Laguna Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Laguna Beach (Florida)
 Laguna Beach (Kalifornien)
 Laguna Beach (Missouri)

Laguna Beach steht für:
 Laguna Beach (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie